Динъёль — название рек в Республике Коми:

 Динъёль (приток Вой-Вожа)
 Динъёль (приток Динъю)
 Динъёль (приток Седмеса)
 Динъёль (приток Венью)